Ritual (album Jape)
 Ritual (album White Lies)
 Ritual (album XIII. století)
 Ritual (singel Marshmello)
 Ritual (singel Tiësto, Jonasa Blue i Rity Ory)